Кубок Америки, в рамки которого войдет Квалификация на чемпионат мира по пляжному футболу 2023 для зоны КОНМЕБОЛ — континентальный турнир по пляжному футболу, который пройдет с 11 по 19 марта 2023 года в Росарио, Аргентина.

Участвующие команды
Ниже представлены команды, которые примут участие в турнире:

 (Хозяева)

Групповая стадия

Группа A

Группа B

Плей-офф

Сетка плей-офф

Бомбардиры

Примечания

Ссылки

Чемпионат мира по пляжному футболу 2023